Радехов:

 Радехов — город районного значения во Львовской области Украины.
 Радехов — село на Украине, находится в Любомльском районе Волынской области.